Арзама́сова — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:

 Арзамасова, Елизавета Николаевна (род. 1995) — российская актриса и певица.
 Арзамасова, Марина Александровна (род. 1987) — белорусская легкоатлетка. См. также 
 Арзамазовка